Didymium ist:

 eine Gattung innerhalb der Schleimpilze, siehe Didymium (Schleimpilze)
 ein Synonym für Didym, eine Legierung zweier seltener Erden